Nötzold ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Nötzold (1936–2020), deutscher Fußballspieler
 Gustav Nötzold (1871–1939), deutscher Mundartdichter des Erzgebirges